Montet ist der Name mehrerer Orte:

 Montet (Broye), eine Ortschaft in der Gemeinde Les Montets im Broyebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
 Montet (Glâne), eine Gemeinde im Glânebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
 Montet-et-Bouxal, eine Gemeinde im Département Lot, Frankreich
 Le Montet, eine Gemeinde im Département Allier, Frankreich

Montet ist der Familienname folgender Personen:

 Anne de Montet-Burckhardt (1878–1952), Schweizer Frauenrechtlerin
 Anne Valenti De Montet (1912–2009), Schweizer Fotografin und Dichterin
Edouard Montet (1856–1934), französisch-schweizerischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Gertrude Girard-Montet (1913–1989), Schweizer Journalistin, Nationalrätin und Frauenrechtlerin
 Jacques Montet (1722–1782), französischer Apotheker, Chemiker und Enzyklopädist
 Numa F. Montet (1892–1985), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Montet (1885–1966), französischer Archäologe